ЕСН:

 Группа компаний «ЕСН» («Евросевернефть») создана в 1990 году Григорием Берёзкиным,
 Единый социальный налог — государственное пенсионное и социальное обеспечение в России до 2010 года.